Пантелемонівська церква — перелік храмів, зведених на честь святого Пантелеймона.

Україна:
 Пантелеймонівська церква — православний храм у Сумах, зведений на початку XX століття. 
 Пантелеймонівська церква — православний храм у Прилуках (Чернігівщина), зведений 1905 року.
 Церква святого Пантелеймона — діючий греко-католицький храм у селі Шевченкове (Івано-Франківщина), зведений наприкінці XII ст.
 Церква святого Пантелеймона — православний храм у Києві, на Куренівці, збудований у 1897–1901 роках.
 Пантелеймонівський собор — храм Свято-Пантелеймонівського жіночого монастиря у Києві, збудований на поч. XX ст. В наш час ведеться реконструкція та ремонт будівлі собору.
 Пантелеймонівський храм — православний храм у Харкові

Росія:
 Пантелеймонівська церква (Санкт-Петербург) — збудована у 1739 році, у стилі бароко. Знаходиться у м. Санкт-Петербург.

Греція:
 Монастир святого Пантелеймона — російський православний чоловічий монастир на горі Афон. Входить до світової спадщини ЮНЕСКО.
 Храм святого Пантелеймона — церква у м. Салоніки.

Північна Македонія:
 Монастир святого Пантелеймона — православний монастир у Нерезі, поблизу м. Скоп'є.

Болгарія:
 Монастир «Св. Пантелеймон» — патлейнський монастир у м. Великий Преслав.

Туреччина:
 Монастир святого Пантелеймона — православний монастир у м. Ізміт (колишня Нікомедія), де народився та здобував освіту святий і цілитель Пантелеймон.